West Washington Street Bridge steht für:

 West Washington Street Bridge (Springfield, Illinois), historisches Bauwerk im Sangamon County, Illinois, Vereinigte Staaten
 West Washington Street Bridge (Muncie, Indiana), historisches Bauwerk im Delaware County, Indiana, Vereinigte Staaten